De 36 bedste narrestreger er navnet på Labans opsamlingsalbum, som udkom i 2009.

Spor 

Album fra 2009
Laban-album